Ел Ренегадо има више значења:

 Ел Ренегадо, Ла Кабања (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ренегадо, Ла Норија (Тлавалило), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Ренегадо, Ла Перла (Тлавалило), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Ренегадо (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику